Damernas 470 i segling vid olympiska sommarspelen 2012 avgjordes 3–10 augusti 2012 i London, Storbritannien.

Medaljörer

Resultat

Referenser 

Segling vid olympiska sommarspelen 2012